El Torneig de Zagreb 2014, conegut com a PBZ Zagreb Indoors 2014, és un esdeveniment tennístic sobre pista dura que està inclòs en les sèries 250 de l'ATP. La desena edició del torneig es va disputar entre l'1 i el 9 de febrer de 2014 al Dom Sportova de Zagreb (Croàcia).

El tennista local Marin Čilić va guanyar el títol per quarta ocasió després dels aconseguits els anys 2009, 2010 i 2013.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014